Příjmení Matvějev (), přechýleně Matvějevová (), má více nositelů: 

 Alexandr Matvějev, ruský horolezec
 Anna Alexandrovna Matvějevová (* 1972), ruská novinářka a spisovatelka
 Denis Matvějev (* 1983), ruský kosmonaut